Playboy pode referir-se a:

Playboy - uma notória revista masculina
Playboy (Brasil) - a edição brasileira da matriz americana
Playboy Portugal - a edição portuguesa da revista homónima estado-unidense.
Playboy (estilo) - um estereótipo / estilo de vida
Playboy, canção da Finlândia no Festival Eurovisão da Canção 1966.
The Playboy Club - série de televisão de 2011.
The Playboys - banda de rock brasileira
Ou ainda:
 Playboy Enterprises - detentora da marca Playboy
 Playboy TV
 Playboy UK
 Playboy One
 Playboy Online
 Playboy Radio
 Playboy Club
 Playboy Records
 Playboy Foundation

Desambiguação